Дивизио́нная:
 Дивизионная — другое, обиходное, название микрорайона Вагжанова города Улан-Удэ.
 Дивизионная — железнодорожная станция на Транссибирской магистрали в черте города Улан-Удэ.